Никола́й Миха́йлович Ольша́нский (род. 19 апреля 1939, ст. Драбово, Черкасская область, УССР) — советский и российский государственный деятель, предприниматель-миллионер, член Совета Федерации России от Воронежской областной думы (2011—2013). Депутат Государственной Думы России III—V созывов от партии «Единая Россия».

Биография 
 1960—1973 — работал на Сумском регенераторном заводе: инженер, старший мастер, главный механик, главный инженер, директор (с 1967).
 1973—1978 — второй секретарь Сумского горкома партии.
 1978—1983 — секретарь, второй секретарь Сумского обкома партии.
 1980—1981 — находился в Афганистане.
 1983—1986 — заместитель заведующего отделом химической промышленности ЦК КПСС.
 1986—1989 — министр по производству минеральных удобрений СССР.
 1989—1992 — председатель правления Всесоюзной Государственной агрохимической ассоциации «Агрохим».
 С 1992 года — президент Российской агропромышленной компании «Росагрохим».
 С 1997 года — президент Союза российских производителей минеральных удобрений.
 С 1998 года — председатель совета директоров ОАО «Минудобрения».
 В декабре 1999 года избран в Государственную Думу от Павловского одномандатного округа и оставался депутатом в течение трёх созывов подряд.

С 2011 года по 1 марта 2013 года — член Совета Федерации ФС РФ от Воронежской области, выдвинут региональным политсоветом партии «Единая Россия». Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и рыбохозяйственному комплексу (с 2 марта 2011 года).

Как писала пресса, через цепочку офшорных компаний Ольшанский владел кипрской компанией Yaibera Holdings Ltd, которой, в свою очередь, принадлежало россошанское ОАО «Минудобрения». В 2011 году миллиардер А. Ротенберг приобрёл завод, по разным оценкам, за 1,3 — 1,5 млрд долларов.

Состояние 
Состояние Ольшанского оценивается в 750 млн долларов США. Занимает 132-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России.
В 2012 году с задекларированным семейным доходом 574 млн рублей занял 13-е место в рейтинге доходов российских чиновников, составленном журналом Forbes.

Награды и премии 
 Орден «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени
 два ордена Трудового Красного Знамени
 Орден «Знак Почёта»
 медали
 Почётный химик Российской Федерации
 Почётный гражданин города Россошь (Воронежская область)
 Лауреат национальной премии бизнес-репутации «Дарин» Российской Академии бизнеса и предпринимательства в 2005 г.
 Почётный гражданин Воронежской области (с 2014 года)

Примечания 

Вторые секретари Сумского обкома КП Украины
Депутаты Верховного Совета СССР 11-го созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации от одномандатных округов
Депутаты Государственной думы Российской Федерации III созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации IV созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации V созыва
Министры СССР
Выпускники Львовской политехники
Вторые секретари Сумского горкома КП Украины
Сотрудники аппарата ЦК КПСС
Члены Совета Федерации России (с 2000)